Czwarte zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się we francuskiej miejscowości La Clusaz. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w biegach na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym ze startu masowego, a także w biegach sztafetowych 4×4 km (kobiety) i 4×8 km (mężczyźni).

Planowo pierwszego dnia miały się odbyć biegi łączone na 15 km i 30 km. Jednak ze względu na kłopoty organizatorów ze śniegiem nastąpiła zmiana dystansów. Również dystanse biegów sztafetowych zostały zmienione ze względu na przygotowanie pętli o długości tylko 2 km.

Program zawodów

Wyniki

Kobiety

10 km s. dowolnym (start masowy)

Sztafeta 4×4 km

Mężczyźni

15 km s. dowolnym (start masowy)

Sztafeta 4×8 km

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po zawodach w La Clusaz.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 

 
 
 
 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2016/2017
Puchar Świata w biegach narciarskich w La Clusaz
2016 we Francji
Narciarstwo we Francji